Molares kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Molares (freguesia i Portugal), Braga, Celorico de Basto,

Spanien 

 Molares (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar